Holowko  (, ) ist der Familienname folgender Personen:

 Andrij Holowko (1897–1972), ukrainischer Schriftsteller
 Oleksandr Holowko (* 1972), ukrainischer Fußballspieler

Siehe auch
 Hołówko
 Golowko